Dionizy II (patriarcha Antiochii)
 Dionizy II (patriarcha Konstantynopola)
 Dionizy II (metropolita Moskwy)